MFK Stará Ľubovňa (celým názvem: Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Stará Ľubovňa. Založen byl v roce 1923 pod názvem ŠK Stará Ľubovňa. Od sezóny 2015/16 působí v páté lize Východoslovenského futbalového zväzu, sk. Šarišská.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MFK Stará Ľubovňa s kapacitou 2 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1923 – ŠK Stará Ľubovňa (Športový klub Stará Ľubovňa)
 DŠO Slavoj Stará Ľubovňa (Dobrovoľná športová organizácia Slavoj Stará Ľubovňa)
 TJ Skrutkáreň Stará Ľubovňa (Telovýchovná jednota Skrutkáreň Stará Ľubovňa)
 FK Rekostav Stará Ľubovňa (Futbalový klub Rekostav Stará Ľubovňa)
 FK Stará Ľubovňa (Futbalový klub Stará Ľubovňa)
 2006 – MFK Stará Ľubovňa (Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa)
 2007 – MFK Goral Stará Ľubovňa (Mestský futbalový klub Goral Stará Ľubovňa)
 2012 – MFK Stará Ľubovňa (Mestský futbalový klub Stará Ľubovňa)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1971–1974: Krajský přebor – sk. Východ
 1974–1977: Divize F
 1977–1978: Krajský přebor – sk. Východ
 1978–1979: Divize – sk. Východ
 1979–1980: Krajský přebor – sk. Východ
 1983–1987: Divize – sk. Východ (Západní)
 1987–1990: I. A trieda  – sk. Západ
 1991–1993: I. A trieda  – sk. Západ
 1993–1994: 5. liga  – sk. Západ
 1994–1997: 4. liga  – sk. Západ
 2000–2004: 3. liga – sk. Východ
 2006–2007: 3. liga – sk. Východ
 2007–2008: 2. liga
 2008–2012: 3. liga – sk. Východ
 2012–2013: 4. liga 
 2013–2014: 5. liga  – sk. Sever
 2014–2015: 5. liga  – sk. Sever
 2015–: 5. liga  – sk. Šarišská

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Neoficiální stránky 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1923
MFK